Die 6. Etappe der Tour de France 2021 führte am 1. Juli 2021 über 160,6 Kilometer von Tours nach Châteauroux.

Mark Cavendish	(Deceuninck-Quick-Step) gewann im Massensprint seine zweite Etappe der diesjährigen Tour de France und die 32. seiner Karriere. Tageszweiter wurde Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) vor Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) verteidigte sein Gelbes Trikot.

Verlauf 
Zu Etappenbeginn setzte sich eine achtköpfige Spitzengruppe ab, die einen Maximalvorsprung von 50 Sekunden hatte. Diese Gruppe wurde bis auf den Olympiasieger Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) nach 32 Kilometern aufgrund der Verfolgungsarbeit des Teams Groupama-FDJ von Arnaud Démare eingeholt. Aus dem Feld setzte sich Roger Kluge (Lotto Soudal) ab, der bei Kilometer 40 zu Van Avermaet aufschloss. Die beiden Ausreißer hatten nie einen Vorsprung über 2 Minuten und wurden etwa 2.500 Meter vor dem Ziel eingeholt.

Ergebnis

Gesamtstände

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Pressemappe und Endergebnis der 6. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 3,9 MB)

Etappe 06
202106
Sportveranstaltung in Tours
Sport (Châteauroux)